Северодонецк:

 Северодонецк — город областного подчинения в Луганской области Украины.
 Северодонецк — аэропорт в Северодонецке Луганской области (Украина).

См. также 
 Северо-Донецкая — остановочная платформа Северо-Кавказской железной дороги на участке Каменская — Лихая.
 Северо-Донецкая железная дорога